Bungo kan syfta på följande:

Angola 

 Município Bungo, kommun, Uíge,

Indonesien 

 Bungo, Demak, by, Jawa Tengah, 
 Kabupaten Bungo, kabupaten, Jambi,

Japan 
 Bungo, Japan, en historisk provins på Kyushu

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar